Парко́вка (также Паркинг от ) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.Также может означать само это место; также — процесс постановки транспортного средства на стояночное место. 

Наиболее распространён в отношении автомобилей.

 Стоянка — о понятии «стоянка» в правилах дорожного движения.
 Стоянка — об устройстве автомобильных стоянок.
 Параллельная парковка
 Перехватывающая парковка
 Парковка доменов — способ размещения рекламы на интернет-доменах, не используемых для размещения сайтов.
 Парковка головок, парковка позиционирующего механизма — перемещение в безопасное положение головок накопителя на жёстких магнитных дисках.

Прочее 
 «Парковка» — криминальный триллер (США, 2007)
 «Парковка» — программа радиостанции «Эхо Москвы».
 «Парковка» — творческое объединение (Россия, Пермь).

См. также 

 Роторная система парковки автомобилей
 Парковка во Франции
 Парковка в Москве
 Парктроник